Hartlijn (meetkunde), een (denkbeeldige) lijn door het midden van een object
 Ponlijn, een goederenspoorlijn tussen Amersfoort en Leusden, in plannen voor personenvervoer aangeduid als Hartlijn
 een term uit de Handlijnkunde